Le terme Bernabé constitue un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnalités

 Pascal Bernabé, plongeur français
 Jean Bernabé (1942-2017), écrivain et linguiste français 
 Pascal Bernabé (1970), plongeur français 
 Francisco Bernabé (1970), homme politique espagnol 
 Thierry Bernabé, joueur français de rugby à XIII

Toponymes
Rivière Bernabé, un affluent de la rivière Péribonka (bassin hydrographique du Lac Saint-Jean), coulant dans Passes-Dangereuses (MRC Maria-Chapdelaine), au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.